Zarcero puede referirse a:

 Varias especies de aves del género Hippolais;
 El cantón de Zarcero, en la República de Costa Rica;
 La ciudad de Zarcero, capital del cantón antes mencionado.